Вызов Мадридского тура () — профессиональная женская шоссейная однодневная велогонка созданная в 2015 году и проходящая в последний день мужской Вуэльты Испании.

История 
После проведения в 2014 году во время Тур де Франс женской гонки La Course by Le Tour de France испанские организаторы решили органзиовать в 2015 году аналогичную женскую гонку во время испанкой Вуэльты. Для этого UCI потребовалось изменить календарь женских гонок. 13 сентября 2015 года состоялась первая гонка. С 2016 года является частью календаря женского World Tour

Маршрут гонки представляет собой финишный круг маршрута 21-го этапа мужской гонки Вуэльта Испании, преодолеваемый 15 раз, что составляет 85,7 км. В отличие от мужчин, у которых основная часть этапа происходит в тёмное время суток, женщины соревнуются днём. Сумма призовых на La Course аналогична как и на этапе Вуэльты.

Как и Тур де Франс с Вуэльтой Испании организовывается Amaury Sport Organisation совместно с Unipublic, и фактически является частью Вуэльты.

Дебютная гонка была подвергнута критике за малую малую рекламу. За несколько часов до старта информация о ней была доступна в справочнике Королевской испанская федерации велоспорта и специализированных испанских сайтах.

Победители

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт La Madrid Challenge by La Vuelta

Велогонки в Испании